Унион де Трес Мескитес има више значења:

 Унион де Трес Мескитес, Ел Гвахолоте (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Унион де Трес Мескитес, Преса ла Тринидад (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику